Каракул (;  или Кара-Куль, ; ) може да се отнася за:

Селища

Русия 
 Каракул, село в Болшереченски район, Омска област
 Каракул, село в Кармаскалински район, Башкирия
 Каракул, село в Архангелски район, Башкирия
 Каракул, село в Мокроусовски район, Курганска област
 Каракул, село в Карталински район, Курганска област

Киргизстан 
 Каракул, град в Джалалабадска област, Киргизстан.

Узбекистан 
 Каракул, град в Бухарска област, Узбекистан.

Таджикистан 
 Каракул, село в Мургабския район, Горнобадахшанска автономна област, Таджикистан

Други 
 Каракул, високопланинско безотточно езеро в Таджикистан
 Каракул, високопланинско езеро в западната част на Китай
 Каракул, агнешка кожа от каракулска порода, одрана от 1 до 3 денонощия след раждането на агнето

Вижте също 
 Каракулска порода, порода овце
 Каракол